Wojsko
 Grupa uderzeniowa – wydzielona część ugrupowania bojowego wykonująca zazwyczaj główne zadania w walce mającej ograniczony rozmach;
 Grupa uderzeniowa – podstawowy element ugrupowania lotniczego, który w danym locie bojowym wykonuje główne zadanie.
Inne
 Grupa uderzeniowa – film Delmera Davesa z Garym Cooperem w roli głównej.

Wojska lądowe
Wojska lotnicze